Manuel de Biedma puede referirse a:
 Manuel María Biedma (1826-1901): médico militar argentino que sirvió en la Guerra de la Triple Alianza y alcanzó el grado de general de brigada.
 Manuel de Biedma Pazos (1803-1871): coronel argentino, padre del anterior.